Наурузово — название населённых пунктов в России:

 Наурузово — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Наурузово — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.